Buck Buttes bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Buck Buttes (Kalifornien)
 Buck Buttes (Wyoming)

Siehe auch:
 Buck Butte